Maglarp kan syfta på:

 Maglarps socken – en socken i Skåne
 Maglarps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Maglarps församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Maglarps kyrka – en kyrkobyggnad i Hammarlövs församling
 Maglarp – en kyrkby i Maglarps socken
 Maglarps distrikt – ett distrikt i Trelleborgs kommun och Skåne län 2016–
 Maglarps vindkraftverk (1982–1993) –  ett vindkraftverk i Maglarp